Пуночка:

 Пуночка — птица

Якутия 
 Пуночка — приток реки Решетникова, остров Котельный.

Чукотский автономный округ 
 Пуночка — гора, северо-восточнее г. Камлёнмоольгэн, координаты 66°05' с. ш. 173°14’W, код ГКГН 560504
 Пуночка — ручей, правый приток р. Куйвивэрэннэт, координаты 67°43' с. ш. 173°12' в. д., код ГКГН 789405
 Пуночка — озёра, правобережье руч. Пуночка, координаты 66°05' с. ш. 175°44’W, код ГКГН 789402
 Пуночка — ручей, правый приток руч. Мощный, координаты 66°07' с. ш. 175°48’W, код ГКГН 560525
 Пуночка — ручей, правый приток р. Кукэнейвеемкэй (Брусничная), координаты 67°10' с. ш. 169°13' в. д., код ГКГН 790436